El topónimo Oakdale puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Oakdale, una ciudad en el estado de California;
 Oakdale, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 Oakdale, un municipio en el estado de Illinois;
 Oakdale, una villa en el estado anterior;
 Oakdale, una ciudad en el estado de Luisiana;
 Oakdale, una ciudad en el estado de Minnesota;
 Oakdale, un municipio en el estado de Nebraska;
 Oakdale, una villa en el estado anterior;
 Oakdale, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva York;
 Oakdale, un distrito municipal en el estado de Pensilvania;
 Oakdale, un pueblo en el estado de Tennessee;
 Oakdale, un pueblo en el estado de Wisconsin;
 Oakdale, una villa en el estado anterior.